Thum peut se référer à :

Toponyme 

 Thum, une ville située dans l'arrondissement des Monts-Métallifères dans le district de Chemnitz dans le land de Saxe en Allemagne,
 , un quartier de la ville de Kreuzau, située dans l'arrondissement de Düren dans le district de Cologne dans le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne.

Patronyme 

  (1988-), pilote de karting allemand,
 Elfriede Thum (1866-1952), peintre allemande, 
  (1967-), historien allemand, 
  (1991-), athlète allemand de roller de vitesse,
 Patty Prather Thum (1853-1926), peintre américaine,
  (1908-1980), joueur de tennis de table allemand.

Voir aussi 
 Thumm